Ру́сский ви́тязь
 Русский витязь  — древнерусский воин, богатырь
 Русский витязь (самолёт) — первый в мире четырёхмоторный самолёт
 Русский витязь (студия) — российская художественная студия, сыгравшая важную роль в становлении современного искусства миниатюры
 «Русский витязь» — фестиваль народных традиций и боевых искусств России (г. Александров)
 Русские Витязи
  Русские Витязи — авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России
  Русские Витязи (хоккейный клуб) — молодёжная команда по хоккею с шайбой из города Чехов